Наследники — лица, вступающие в имущественные или другие права по смерти другого лица либо последователи, продолжатели чьей-то деятельности.

Литература
 «Наследники» — роман Виктора Гликмана 1928 года.
 «Наследники» — роман Уильяма Голдинга 1955 года.

Фильмы
 «Наследники» — фильм Тимофея Левчука  года.
 «Наследники» — фильм Валерия Исакова  года.
 «Наследники» — фильм Субхаша Гхая 2008 года.
 «Наследники» — фильм Константина Одегова 2008 года.
 «Наследники» — российский фильм 2015 года.
 «Наследники» — серия из трёх фильмов Disney Channel и связанных с ними произведений:
 «Наследники» — американский фильм 2015 года.
 «Наследники 2» — сиквел, вышедший в 2017 году.
 «Наследники 3» — триквел, вышедший в 2019 году.

Сериалы
 «Наследники» — южнокорейский телесериал 2013 года.
 «Наследники» — пластилиновый спин-офф «Смешариков» 2016 года.
 «Наследники» — российский телесериал 2017 года.
 «Наследники» — американский телесериал 2018 года.

Эпизоды телесериалов
 «Наследники» — эпизод сериала «За гранью возможного» (1963), вышедший в 1964 году.
 «Наследники» — эпизод сериала «За гранью возможного» (1995), вышедший в 1999 году.

Комиксы
 Наследники — группа суперзлодеев из комиксов Marvel.

См. также 
 Наследник
 Наследница / Наследницы
 Наследование
 Престолонаследие